Osoby o tym nazwisku:
 Aleksiej Anosow – rosyjski geolog
 Nikołaj Anosow – rosyjski kompozytor, dyrygent i pedagog
 Pawieł Anosow – rosyjski metalurg i metaloznawca